Herzogswaldau war der deutsche Name von niederschlesischen, heute ausnahmslos in Polen gelegenen Ortschaften:

 Landkreis Bunzlau: Herzogswaldau (heute Milików, Gmina Nowogrodziec)
 Landkreis Freystadt: Mittel Herzogswaldau (Mirocin Średni)
 Landkreis Freystadt: Nieder Herzogswaldau (Mirocin Dolny)
 Landkreis Freystadt: Ober Herzogswaldau (heute Mirocin Górny, Gmina Kożuchów)
 Landkreis Jauer: Herzogswaldau (heute Niedaszów, Gmina Mściwojów)
 Landkreis Lüben: Ober-Herzogswaldau (heute Niemstów, Gmina Lubin)